The Brotherhood es una serie de películas de terror homoeróticas dirigidas por David DeCoteau. La saga consta de:
 2001: The Brotherhood
 2001: The Brotherhood II: Young Warlocks
 2003: The Brotherhood III: Young Demons
 2005: Brotherhood IV: The Complex
 2009: The Brotherhood V: Alumni
 2010: Brotherhood VI: Initiation